Vilhelmina (gemeente), een Zweedse gemeente
Vilhelmina (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente